Wiązownica peut désigner en Pologne :
 Wiązownica, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Wiązownica, gmina dont ce village est le siège.
 Wiązownica, village de la voïvodie de Podlachie